Musikcorps steht für

allgemein:

 ein Orchester etwa eines militärischen Verbandes

speziell:

 Musikcorps Großen-Linden, 1953 gegründete Marsch- und Showband in Blechbläserbesetzung aus Linden in Hessen